Puritanisme est un nom commun qui peut se référer à :

 le puritanisme, un courant spirituel protestant
 dans un contexte moderne, le puritanisme peut désigner une pudeur excessive, un refus des plaisirs, antonyme de l'hédonisme.

Voir aussi